Azevedo Gomes pode referir-se a:
 Mário de Azevedo Gomes, professor universitário e político português;
 Amaro Justiniano de Azevedo Gomes, pai do anterior, militar e político;
 Manuel de Azevedo Gomes, militar da Armada Portuguesa e administrador colonial.
 Azevedo Gomes, arquitecto português

Desambiguação